Andy Heck – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
Barbara Heck – religiosa irlandese naturalizzata statunitense
Charlie Heck – giocatore di football americano statunitense
Dennis Heck – politico statunitense
Don Heck – fumettista statunitense 
Heinz Heck – zoologo e biologo tedesco
Joe Heck – politico statunitense
Lutz Heck – zoologo e biologo tedesco, fratello di Heinz
Natalie Heck, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Savannah Gold – attrice pornografica britannica
Richard Heck – chimico statunitense, scopritore dell'omonima reazione chimica
Stanton Heck – attore statunitense
Yves Heck – attore belga